Вымогательство:

 Вымогательство — незаконное требование от кого-либо совершения каких-либо действий под угрозой применения насилия.